Landenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Landenberger (* 1966), australischer Segler
 Christian Landenberger (1862–1927), deutscher impressionistischer Maler und Professor an der Stuttgarter Kunstakademie
 Fritz Landenberger (1892–1978), deutscher Augenarzt und Politiker
 George Landenberger (1879–1936), US-amerikanischer Marineoffizier
 Johann Martin Landenberger (1804–1873), Fabrikant, württembergischer Landtagsabgeordneter
 Johannes Landenberger (1818–1880), deutscher Pädagoge
 Josef Laurenz Landenberger (1868–1937), Landschaftsmaler und Zeichner
 Julia Landenberger (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Margarete Landenberger (* 1950), deutsche Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin
 Paul Landenberger (1848–1939), deutscher Uhrenfabrikant

Siehe auch:

 Landenberg